Eudàmides d'Esparta, militar espartà.
 Eudàmides I, rei d'Esparta vers 331-305 aC.
 Eudàmides II, rei d'Esparta vers 275 aC a 245 aC